

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Świątkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski 
 Świątkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów

Zobacz też 
 Świątki, Świątkowice, Świątkowizna, Świątkówka